Владимир Милосердов: Милосердов, Владимир Васильевич (род. 1930) — советский и российский экономист.
 Милосердов, Владимир Иванович (1926—2000) — советский и российский актёр.